Бирсешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Бирсешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Бирсешть.
 Бирсешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Бирсешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Жіу.
 Бирсешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Будешть.